F 808 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Van Ewijck (1950), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Hr. Ms. Callenburgh (1979), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.